Résultats détaillés de l'édition 2008 du tournoi de Rotterdam qui s'est tenue du 18 au  sur dur en intérieur. C'est la  du tournoi.

Faits marquants 
Lors du , le haut de tableau se dégage totalement pour Rafael Nadal, le  mondial, avec les éliminations de Mikhail Youzhny, le tenant du titre, tête de série , Márcos Baghdatís, tête de série , et Juan Carlos Ferrero, tête de série . Dans le bas du tableau, le vainqueur sortant de l'Open 13, Andy Murray,  mondial, est sorti par le local Robin Haase, en deux sets.

En 1/8 de finale, les 4 têtes de série qui restaient en course se font toutes sortir. Rafael Nadal,  mondial, est éliminé par Andreas Seppi,  mondial, alors que l'Italien fêtait son anniversaire. Nikolay Davydenko est sorti par Michaël Llodra, David Ferrer par le qualifié Mischa Zverev et Tomáš Berdych par Ivo Karlović. Depuis son passage sur le circuit professionnel de l'ATP World Tour en 1974, le Tournoi de Rotterdam n'avait jamais vu la disparition de toutes les têtes de série à ce stade de la compétition.

Durant les quarts de finale, Ivo Karlović est le  à se qualifier pour le dernier carré. Il est rejoint  par Michaël Llodra, Gilles Simon et Robin Söderling qui enchaîne après son quart de l'Open 13 en éliminant la surprise du tournoi, Andreas Seppi.

En battant Gilles Simon en demi-finale, Robin Söderling atteint sa  sur le circuit ATP depuis février 2006. Un peu plus tôt dans la journée, Michaël Llodra avait réussi à sortir le grand serveur Ivo Karlović, en deux sets serrés.

En finale, Michaël Llodra remporte le second titre de sa saison contre Robin Söderling dans un match très disputé et conclu au tie-break du . Le Français atteint alors le meilleur classement de sa carrière, , alors que le Suédois monte de dix-sept places et se retrouve , un classement plus représentatif de sa valeur.

En double, Tomáš Berdych et Dmitri Toursounov s'imposent en finale face à Philipp Kohlschreiber et Mikhail Youzhny. Il s'agit respectivement de leur premier et  en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rotterdam
 Saison 2008 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

ATP 2008
Rotterdam
Sport aux Pays-Bas en 2008
Tennis en février 2008